Castilho bezeichnet:

 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo, siehe Castilho (São Paulo)

Castilho ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Manoel de Castilho Brandão (1849–1910), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Alagoas
 Bebeto Castilho (1939–2023), brasilianischer Musiker
 Carlos José Castilho (1927–1987), brasilianischer Fußballspieler
 Iury Lírio Freitas de Castilho (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 João de Castilho (1470–1553), portugiesischer Architekt
 Paulo Castilho (* 1944), portugiesischer Schriftsteller und Diplomat

Siehe auch:
 Castillo